Sibi bezeichnet folgende geographische Orte:

 Sibi (Distrikt), Verwaltungsdistrikt in Pakistan
 Sibi (Stadt), Hauptstadt von Sibi in Belutschistan, Pakistan
 Sibi (Iran), Dorf in Razavi-Chorasan-Provinz, Iran
 Sibi Kuroto Forest Park, Waldschutzgebiet in Gambia
 Siibi (Wasserfall), Wasserfall im Suco Soileco, Osttimor

Sibi ist der Name folgender Personen:
 Sibi Malayil (* 1956), indischer Filmregisseur
 Sibi Sathyaraj (* 1983), indischer Schauspieler
 Sibi (König), mythischer König in Jataka-Erzählungen des Buddhismus und im Hinduismus

SIBI ist eine Abkürzung für:
 SIBI, Neigetechnik eines sardinischen Dieseltriebzugs, siehe FS ATR.365#Neigetechnik SIBI
 Städtisches Siebengebirgsgymnasium in Bad Honnef